Hirszowicz:
 Irene Françoise Dorothee Hirszowicz, publicystka, wydawca, działaczka społeczna
 Łukasz Hirszowicz, historyk
 Maria Hirszowicz, née Bielińska